Зураб Кикнадзе:
 Кикнадзе, Зураб Васильевич (1912 — ?) — грузинский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кикнадзе, Зураб Георгиевич (1933—2022) — грузинский филолог, переводчик, профессор.